Донио́ль () — французская фамилия. Известные носители:

  (1818—1906) — французский публицист.
 Дониоль-Валькроз, Жак (1920—1989) — французский актёр, сценарист и режиссёр.